Binnenlands Bestuur (nieuwsplatform), een nieuwsplatform
 Gewestelijk Bestuur (Nederlands-Indië), ook wel Binnenlands Bestuur